Bäcken kan syfta på: 

 Bäcken – en kroppsdel
 Bäckenskål – en sjukvårdsartikel
 Bäcken – ett slaginstrument, se cymbal
 Bäcken (geografi) – en fördjupning i terrängen eller havsbotten
 Flodbäcken – det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag, se avrinningsområde
 Endorheiskt bäcken – ett avrinningsområde utan utlopp
 Bäcken HC – ett ishockeylag från Göteborg
 Bäcken (bok) – en bok av Werner Aspenström
 Bäcken – del av en småort i Kungsbacka kommun, se Södergården, Källekärr och Bäcken